

События 
 Победитель X олимпиады Дотад из Мессении.
 Битва спартанцев с мессенцами.
 Умер фараон XXII нижнеегипетской династии Шешонк V. Его сменил Петубаст II (англ.).
 Иупут II (англ.) правил в Леонтополе (союзник Тефнехта, правил не менее 21 года), а Тефнехт в Саисе и Буто.
 Родился будущий царь Иудеи Езекия.
 740 (52 год Азарии) — Убит царь Израиля Факия, на престол взошёл Факей.
 Новый поход Тиглатпаласара III на Арпад.

Римское царство 
 Царь: Ромул.

См. также

Примечания